Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 934 dans le monde.

 Route régionale 934 en Finlande
  dans certains départements, en France